Батайская авиационная школа:

 Батайская Первая Краснознамённая школа гражданского воздушного флота имени Баранова — расформирована до 1939 года.
 Батайская авиационная школа пилотов имени А. К. Серова — переброшенная из Читы авиационная военная школа, располагавшаяся в Батайске с 1939 по 1941 год на базе Батайской Первой Краснознамённой школы.